Кошелёвский сельсовет:

 Белоруссия
 Кошелёвский сельсовет — в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области
 Кошелёвский сельсовет — в Новогрудском районе Гродненской области

 Россия
 Кошелевский сельсовет — в Талдомском районе Московской области (1929—1954, 1973—2004).